Гарві Кейтель (, 13 травня 1939, Бруклін, Нью-Йорк) — американський актор.

Гарві Кейтель виріс в середовищі емігрантів, переважно з Ірландії та Італії. У віці 16 років вступив на трирічну службу до морської піхоти. Дебют актора відбувся у студентському фільмі Мартіна Скорсезе Хто стукає в мої двері? (1967).

Відомий за фільмами Скажені пси та Кримінальне чтиво Квентіна Тарантіно, а також Злі вулиці та Таксист Мартіна Скорсезе і Фортепіано Джейн Кемпіон.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 

Уродженці Брукліна
Кіноактори США
Актори, які зіграли роль Понтія Пилата
Румунські євреї США
Американці польсько-єврейського походження
Випускники школи імені Авраама Лінкольна (Бруклін)